Wessely Ferenc (?–?) magyar bajnok labdarúgó
 Wessely Ferenc (1928–1990) Balázs Béla-díjas magyar szinkronrendező